For Lack of a Better Name is het vierde album van de Canadese dj/producer deadmau5. Het album werd in de VS uitgebracht op 22 september 2009 en werd internationaal uitgebracht op 5 oktober 2009.

Tracklist

Externe link 
  For Lack of a Better Name op Discogs

Muziekalbum uit 2009